Umeå FC er en svensk fodboldklub fra byen Umeå, som spiller i den svenske række, . Klubbens hjemmebane er T3 Arena med plads til cirka 9.000 tilskuere.

Klubben blev etableret i 20. november 1987 som en sammenlægning af eliteafdelingerne i klubberne Tegs SK og Sandåkerns SK. Umeå spilledragt består af blå trøje og hvide shorts samt hvide strømper.

Klubben rykkede i 1995 for første gang op i Sveriges bedste liga, Allsvenskan. Her spillede klubben i én sæson, inden klubben igen rykkede ned. Dette er eneste sæson Umeå FC har spillet i den bedste række siden klubbens etablering.

Current squad

Referencer

Eksterne henvisninger 
 Umeå FCs officielle hjemmeside 

Fodboldklubber i Sverige
Etableret i 1987
FC
Fanejede fodboldklubber